Beighton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beighton, South Yorkshire, ort i England, 
 Beighton, Norfolk, ort i England,